Villette-sur-Ain é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Villette-sur-Ain apresentava uma população de 635 habitantes, distribuídos por 287 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain